A Rádio FM Cultura é uma estação brasileira de rádio sediada em Teresina, capital do Piauí. Opera na frequência 107,9 MHz FM e tem programação educativa, em sua maior parte musical.

História 
Foi fundada em 30 de dezembro de 1996, e teve seu projeto idealizado e iniciado na gestão do ex-prefeito Wall Ferraz. Inicialmente, a emissora começou como um órgão subordinado à Fundação Cultural Monsenhor Chaves; atualmente, a rádio é um veículo de comunicação vinculado à Secretaria Municipal de Comunicação.

A FM Cultura, como é mais conhecida, prima pela transmissão de música de qualidade, que vai desde a MPB até a música clássica. Mais de 20% da grade musical da emissora são preenchidos com músicas genuinamente piauienses, sendo uma das únicas rádios que respeita as determinações da lei municipal que garante a obrigatoriedade da veiculação de música local.

Ver também 
 Fundação Cultural Monsenhor Chaves

Instituições governamentais municipais do Brasil
FM Cultura (Teresina)
Estações de rádio públicas do Brasil
Estações de rádio fundadas em 1996